Chroniques crétoises est une série de livres-jeux composée de trois volumes, parue chez Gallimard dans la collection Un livre dont VOUS êtes le héros, écrite par Philip Parker, John Butterfield, et David Honigmann.

Elle se joue dans la mythologie de la Grèce Antique. En prologue du premier tome, Hermès annonce au frère de Thésée, Althéos (imaginé et non existant dans la mythologie grecque) que le Minotaure a tué Thésée dans le labyrinthe de Minos.

Composition de la série 
 La Vengeance d'Althéos (Blood Feud of Altheus)
 Le Labyrinthe du Roi Minos (At the Court of King Minos)
 L'Odyssée d'Althéos (Return of the Wanderer)

Synopsis

La Vengeance d'Althéos 
Althéos quitte sa mère Aéthra et Trézène. Il imite Thésée dans son voyage dans le Péloponnèse. Il doit se rendre chez son père Egée, roi d'Athènes qu'il n'a jamais vu. Puis en Crète. Il affronte les mêmes adversaires que Thésée (par exemple il est possible de dormir chez Procuste).

Le Labyrinthe du Roi Minos 
Arrivé en Crète, Althéos se présente au roi Minos en lui demandant d'arrêter le tribut au Minotaure. Celui-ci prétexte des journées de festivité qui lui interdisent de prendre une décision importante. Althéos jeune adolescent séduisant découvre alors la cour. Il risque la prison comme imposteur. Il croise le chef des gardes, Ariane qui est très bien gardée isolée des hommes par une Amazone, Kremton le fils brutal et stupide de Minos, de belles femmes, des séduisants jeunes aristocrates, des prêtres, des savants. Il doit affronter le Minotaure. Et risquer la colère de Poséidon.

L'Odyssée d'Althéos 
Althéos dans cet ultime tome doit rentrer chez lui à la manière d'Ulysse dans l'Odyssée. Ariane s'est enfuie avec lui et lui a donné "un long baiser passionné" à la fin du tome 2. Le tome 3 s'ouvre sur les préparatifs de leur mariage à Naxos.

Liens externes

Notes et références 

Série de livres-jeux
Un livre dont VOUS êtes le héros